Тафрогенез – у геології процес розчленування земної кори на блоки в умовах розтягнення. 
Вживається для позначення двох процесів:

 Тафрогенез - те саме, що й рифтогенез.

 Тафрогенез - процес утворення великих  грабенів.

Література

Інтернет-ресурси
 tafrogenesis 

Тектоніка